Хандбалния турнир на Летните олимпийски игри 2012 ще се проведе между 28 юли и 12 август. Групите и четвъртфиналите ще се проведат в Хандбал Арена, а полуфиналите и финалите в по-голямата Баскетбол Арена.

Състезания 
2 комплекта медала ще се раздадат в дисциплините:
 Хандбал Мъже (12 отбора)
 Хандбал Жени (12 отбора)

Критерии за класиране 
На всяка страна е позволено да участва с по един мъжки и женски хандбален отбор.

Хандбал Мъже

Хандбал Жени 

Швеция се класират като губещ финала на Европейското първенство, защото Норвегия се класират като световен шампион.

Външни препратки 
 Сайт на Олимпиадата
 Международна федерация по хандбал
 Европейска федерация по хандбал
 Олимпийски квалификации за мъже - Формат и резултати
 Олимпийски квалификации за жени - Формат и резултати

Хандбал
Хандбал